Medill bezeichnet

Personen:
 Joseph Medill (1823–1899), US-amerikanischer Zeitungsverleger und Bürgermeister von Chicago
 William Medill (1802–1865), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Medill (Missouri)
 Medill (Texas)